Molekulska formula -{C20H20NO4}- se može odnositi na:

 Kalifornidin
 Jatrorhizin